Die 1500 m im Eisschnelllauf der Männer bei den Olympischen Winterspielen 1980 wurden am 21. Februar im James B. Sheffield Olympic Skating Rink ausgetragen. Olympiasieger wurde der US-Amerikaner Eric Heiden vor Kay Arne Stenshjemmet und Terje Andersen aus Norwegen.

Rekorde 
Vor dem Wettkampf hatten folgende Rekorde Bestand:

Folgende neue Rekorde wurden während des Wettkampfs aufgestellt:

Ergebnisse 
Der 1500-Meter-Wettkampf war das vierte Eisschnelllaufrennen der Männer in Lake Placid. Die bisherigen drei Konkurrenzen hatte der US-Amerikaner Eric Heiden gewonnen, der auch über 1500 Meter favorisiert war, nachdem er unter anderem im Januar 1980 den Weltrekord auf dieser Strecke gelaufen war. Als einer seiner stärksten Konkurrenten galt der Olympiasieger von 1976, der Norweger Jan Egil Storholt, der im ersten Lauf den olympischen Rekord auf 1:57,95 Minuten verbesserte. Im vierten Paar trat Heiden gegen Storholts Teamkollegen Kay Arne Stenshjemmet an. Am Ende der zweiten Runde kam Heiden beinahe zu Fall und musste sich am Eis abstützen, wodurch er etwa eine Sekunde verlor. Dennoch gewann er das Rennen gegen Stenshjemmet mit einer Zeit von 1:55,44 Minuten und übernahm die Führung vor seinem Laufpartner, die bis zum Ende des Wettkampfs Bestand hatte. Die Bronzemedaille gewann Terje Andersen, Andreas Dietel aus der DDR wurde Vierter. Heiden stellte mit seinem vierten Olympiasieg den Rekord von Lidija Skoblikowa ein, die 1964 in Innsbruck als bis dahin einzige Sportlerin vier Goldmedaillen bei denselben Olympischen Winterspielen gewonnen hatte.

Weblinks 
 
 Ergebnis im offiziellen Ergebnisbuch der Olympischen Winterspiele 1980 (S. 207–209)

Einzelnachweis 

01500_m_(Manner)